Gösta Ekman peut faire référence à plusieurs personnalités suédoises :
 Gösta Ekman (1890-1938), acteur suédois, père de Hasse Ekman et grand-père du suivant,
 Gösta Ekman (1939-2017), acteur et réalisateur suédois,
 Gösta Ekman (1920-1971), professeur suédois de psychologie, a donné son nom au laboratoire Gösta Ekman de l'université de Stockholm.

Homonymie de personnes